Eliteserien 2003/04 steht für:

 Eliteserien (Norwegen) 2003/04, Saison der höchsten norwegischen Eishockeyspielklasse

Siehe auch:
 Elitserien 2003/04